Fleuré pode se referir a:
 Fleuré (Orne)
 Fleuré (Vienne)

Desambiguações de topônimos